Johanna-Sebus-Gymnasium ist der Name folgender Gymnasien:

 Johanna-Sebus-Gymnasium (Kleve)
 Johanna-Sebus-Gymnasium (Duisburg)